Brunilda puede referirse a
 (123) Brunilda, el asteroide
 Brunilda, valquiria de la mitología nórdica y personaje de la Saga Volsunga  y el Cantar de los Nibelungos.
 Brunilda de Austrasia o Brunegilda, princesa visigoda y esposa de Sigeberto I. La reina aparece nombrada en diversos textos como: Brunhilda, Brunequilda, Brunehaut, Brunehault, Brunhild, Brunhilde, Brunehilde, Brunechild, Brunichild, Brunchildis.
 Brunilde (Asturias), esposa de Adelgaster Siliz, quien en la escritura fundacional del Monasterio de Santa María la Real (Obona) aparece como hijo del Rey Silo de Asturias